Dubbi ist:

 Dubbi (Vulkan), Vulkan in Eritrea
 Dubbi (Pakistan), Ort in Pakistan